Gran Enciclopèdia de la Música
 Gran Enciclopèdia de Mallorca
 Graphical Environment Manager: sistema de finestres de Digital Research
 Graphite-Epoxy Motor: coet accelerador sòlid
 Grenoble École de Management
 Grup Excursionista de Mallorca
 Grup d'Escoles Mataró
 Gran Museu Egipci, el museu d'arqueologia més gran del món, ubicat al Caire